Maria Petrou  (Μαρία Πέτρου), né à Thessalonique en 1953, et morte le  dans sa ville natale, est une scientifique spécialiste en intelligence artificielle et en vision industrielle.

Biographie 
Maria Petrou a montré une aptitude pour la science dès son plus jeune âge. Elle a commencé à enseigner les mathématiques et les sciences à des enfants à l'âge de 15 ans. Elle a étudié la physique à l'Université Aristote de Thessalonique, avant de se rendre au Royaume-Uni pour étudier les mathématiques et l'astronomie à l'Université de Cambridge. En 1983, Petrou a commencé à travailler comme assistant de recherche postdoctoral au Département de physique théorique de l'Université d'Oxford, c'est à cette période qu'elle étudie la vision artificielle et d'autres aspects de l'intelligence robotique. En 1988, elle a commencé à travailler au Département électronique et électrique de l'Université de Surrey, devenant un professeur d'analyse d'images en 1998. Elle a ensuite occupé "the Chair of Signal" à l'Imperial College de Londres. Elle a été directrice de l'Institut d'informatique et de télématique du Centre grec de recherche et de technologie (CERTH) de 2009, jusqu'à sa mort. Petrou a en outre été élu membre de la Royal Academy of Engineering. Elle est l'autrice de plusieurs livres et a été une contributrice prolifique aux revues scientifiques.

Livres 

 "Image Processing, The Fundamentals'' avec Costas Petrou.
 "Image Processing, Dealing with Texture'' avec Pedro García Sevilla.

Références

Liens externes 

Naissance en mai 1953
Naissance à Thessalonique
Décès en octobre 2012
Décès à Thessalonique
Personnalité en intelligence artificielle
Personnalité grecque de l'informatique
Professeur à l'Imperial College London
Professeur à l'université d'Oxford
Professeur à l'université de Surrey
Étudiant de l'université Aristote de Thessalonique
Membre de la Royal Academy of Engineering
Étudiant de l'université de Cambridge
Décès à 59 ans